Alan Cuthbert ist der Name folgender Personen:

* Alan Cuthbert (Mediziner) (Alan William Cuthbert; 1932–2016), britischer Pharmakologe 
 Alan Cuthbert (Schauspieler), britischer Schauspieler